Ошаров Іван Станіславович (нар. 2 березня 1982, м. Київ) — український сноубордист. Кандидат у майстри спорту України.
 Ошаров Віталій Володимирович (16 лютого 1980(1980-02-16) або 25 липня 1980(1980-07-25), Біла Церква, Київська область, Українська РСР, СРСР) — український фехтувальник на шпагах, призер чемпіонатів світу та Європи у командній шпазі.